kanton Tours-Nord-Est
 kanton Tours-Sud
 kanton Tours-Centre
 kanton Tours-Est
 kanton Tours-Ouest
 kanton Tours-Nord-Ouest
 kanton Tours-Val-du-Cher